Brunilda, ou suas derivações, pode referir-se a:

Brunilda da Austrásia, esposa do rei merovíngio Sigeberto I.
Brünhild, uma das valquírias da mitologia nórdica.
123 Brunhild, um asteróide da cintura principal.

Desambiguação